Phymatellidae är en familj av svampdjur. Phymatellidae ingår i ordningen Lithistida, klassen horn- och kiselsvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Phymatellidae 9 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Phymatellidae